Тамара Тимофеевна Казанцева (род. 8 мая 1934, Кривой Рог) — советский и российский учёный-геолог, доктор геолого-минералогических наук (1985), профессор, академик Академии наук Республики Башкортостан (1991).

Биография 
Родилась 8 мая 1934 года в городе Кривой Рог.

В 1959 году окончила Криворожский горнорудный институт по специальности геолог.

После окончания института с 1959 по 1965 годы работала инженером-геологом комплексной геолого-разведочной экспедиции Красноярского геологического управления, затем начальником партии Стерлитамакской геолого-поисковой конторы объединения «Башнефть» (1966—1975). С 1975 года работает в Институте геологии УНЦ РАН.

Научная деятельность 
Область интересов Казанцевой — геотектоника, геология. Ей удалось обосновать происхождение аллохтонности гипербазитовых массивов на Урале, доказать полицикличность Урала в палеозое.

Является автором нового научного направления — «Структурный фактор в теоретической геологии». Методология, предложенная ею позволила реставрировать генезис важнейших процессов формирования земной коры на основе изучения разнорангового геологического вещества.

Из приоритетных научных задач, решённых Казанцевой — открытие законов геологического развития: 
 закон энергетической обеспеченности основных геологических процессов тектоническими силами; 
 закон согласованности эволюционной направленности геологического вещества с направлением знака тектонического режима; 
 закон соответствия состава природных единиц интенсивности тектонического режима; 
 закон парагенетической компенсации в геологических системах и других.

Казанцева стала автором нового общегеологического учения — шарьяжно-надвиговой теории формирования земной коры.

В 1985 года защитила докторскую диссертацию. В 1991 году избрана академиком Академии наук Республики Башкортостан.

Работы 
Автор более 350 научных работ, в том числе 18 монографий.

 Аллохтонные офиолиты Урала. М.: Наука, 1985.
 Аллохтонные структуры и формирование земной коры Урала. М.: Наука, 1987.
 Научные законы геологического развития. Уфа: Гилем, 2006.
 Казанцева Т. Т.  Структурный фактор в теоретической геологии / Т. Т. Казанцева, Ю. В. Казанцев; Ин-т геологии Уфим.науч.центра РАН. — Уфа:Гилем, 2010. — 325 с.:ил. — Библиогр.: с.303-321.

Награды 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970);
 диплом и медаль Почёта ВДНХ СССР за создание новой модели геосинклинального процесса (1985);
 Орден Дружбы (1999);
 медаль «К 100-летию Академика А. Л. Яншина» (2011).

Источники 
 
 Вклад геологов-нефтяников в развитие нефтедобывающей промышленности Башкортостана. Уфа: ДООО «Башнипинефть» ОАО АНК «Башнефть», 2003.
 Камалетдинов М. А. Учёные и время. Уфа: Гилем, 2007. 
 Казанцева Тамара Тимофеевна // Башкирская энциклопедия: В 7 т. Т. 3: Уфа: Башкирская энциклопедия, 2007.

Ссылки 
 Казанцева Тамара Тимофеевна на сайте Академии наук Республики Башкортостан.

Академики Академии наук Республики Башкортостан
Геологи СССР
Геологи России